Аршуки — название населённых пунктов на Украине:

 Аршуки — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Аршуки — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.